Åke Bonnier kan syfta på:

 Åke Bonnier (bokförläggare) (1886-1979), bokförläggare
 Åke Bonnier (biskop) (född 1957), biskop i Skara stift

Se även 
 Bonnier (släkt)